Symphyomethes är ett släkte av skalbaggar. Symphyomethes ingår i familjen Omethidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Symphyomethes